Greblești se poate referi la:

 Localități din România
 Greblești - localitate din județul Vâlcea
 Localități din Republica Moldova
 Greblești - comună din raionul Strășeni